Fumin  bezeichnet:

 den Kreis Fumin (富民县) der bezirksfreien Stadt Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Fumin
 das Straßenviertel Fumin (富民街道) des Stadtbezirks Dieshan der Stadt Wuzhou im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Fumin (Dieshan) 
 das Straßenviertel Fumin (福民街道) des Stadtbezirks Xinfu der Stadt Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Fumin (Xinfu) 
 das Dorf Fumin (富民村) der Großgemeinde Gangxi im Gebiet der chinesischen Regierungsunmittelbaren Stadt Shanghai, siehe Fumin (Gangxi)

 die Rebsorte Fumin, siehe Fumin (Rebsorte)